VGT oder VgT steht für:
 Deutscher Verkehrsgerichtstag
 Verein gegen Tierfabriken (Österreich) 
 Verein gegen Tierfabriken (Schweiz)
 Vereinigte Großalmeroder Thonwerke
 Vormundschaftsgerichtstag
 Vorschaltgasturbine

vgt steht für:
 Vlaamse Gebarentaal (ISO-639-3-Code), flämische Gebärdensprache

VGT